Franciszek Rutkowski (1885–1971) – inżynier, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Rutkowski (1892–1940) – artysta malarz, żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, porucznik piechoty Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Franciszek Rutkowski ps. „Puszczyk” (1894–1916) – nauczyciel ludowy, sierżant 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości

Przypisy